Mujeres latinoamericanas de los medios de comunicación es un proyecto organizado por el Wikiproyecto:Mujeres, Muj(lh)eres latinoamericanas en Wikimedia y  Women in the News Network, cuyo objetivo es mejorar la presencia de las mujeres latinoamericanas de los medios de comunicación en Wikipedia.

Objetivos 

Mejorar el contenido en Wikipedia y otros proyectos hermanos, como Wikiquote y Wikimedia Commons, referido a mujeres latinoamericanas relevantes de los medios de comunicación.
Favorecer la participación de las mujeres como editoras de Wikipedia.
Disminuir la brecha de género al crear más biografías de mujeres relevantes.

Ayuda para la edición 
 Ayuda:Referencia rápida
 Wikipedia:Referencias
 Manual de estilo
Wikipedia:Qué es un artículo bueno
Wikipedia:Evita juicios de valor
Wikipedia:Fuentes fiables
Wikipedia:Verificabilidad
Wikipedia:Punto de vista neutral

Wikimedia Commons 
Invitamos a colaborar con el Fotos de mujeres latinoamericanas con:
Fotos de autoría propia liberadas bajo licencias libres.
Fotos ya existentes tomadas por otras personas y publicadas bajo una licencias libre.
Imágenes en dominio público.

Las imágenes deben ser añadidas subiéndolas primero al repositorio Wikimedia Commons, proyecto hermano de Wikipedia que aloja los archivos multimedia de todos los artículos.

Wikiquote 
Invitamos a colaborar con el   Wikiquote:Desafío 100 mujeres latinoamericanas

Convocan 
Wikiproyecto:Mujeres: Mujeres latinoamericanas en Wikimedia es un wikiproyecto que busca disminuir la brecha de género en Wikipedia.
Muj(lh)eres latinoamericanas en Wikimedia: es un Grupo de usuarias de Wikimedia orientado a aumentar el número de editoras latinoamericanas y el número de artículos sobre mujeres latinoamericanas.
 Women in the News Network es una red latinoamericana de mujeres que hacen las noticias cuyo objetivo es promover el trabajo colaborativo, la innovación y la inmersión digital.

Enlaces externos 

   WINN
   Muj(lh)eres latinoamericanas en Wikimedia
 Mujeres latinoamericanas en Wikimedia
  Dashboard 1
 Dashboard 2

Wikiproyecto:Mujeres